Aspius è un genere di pesci ossei d'acqua dolce appartenenti alla famiglia Cyprinidae.

Distribuzione e habitat
Questo genere è diffuso dalla Germania e la Norvegia fino all'Iran e il mar d'Aral.

Specie
Al genere Aspius appartengono due specie:

 Aspius aspius    
 Aspius vorax

Note

Bibliografia
Kottelat M., Freyhof J. Handbook of European Freshwater Fishes, Publications Kottelat, Cornol (CH), 2007

Altri progetti

Collegamenti esterni
  Elenco delle specie da Fishbase - consultato 11/06/2012

Cyprinidae